Bandial peut désigner :

Bandial, un village en Casamance 
les Bandials, une ethnie sénégalaise
le bandial, une langue de la famille des langues nigéro-congolaises

Voir aussi
royaume du Bandial, un ancien royaume du Sénégal